Miński Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny (biał. Мінскі Міжнародны конкурс піяністаў, Minski Miżnarodny konkurs pijanistau) – indywidualny konkurs pianistyczny organizowany w stolicy Białorusi raz na 4–5 lat.

Uczestnicy 
Prawo startu w Konkursie przysługuje wszystkim pianistom niezależnie od obywatelstwa, przy czym wiek ich jest ograniczony (w 2005 roku – od 16 do 30 lat). Kwalifikacja uczestników następuje na podstawie nadesłanych dokumentów. Warunkiem udziału jest również wpłata wpisowego.

Regulamin 
Regulamin Konkursu przewiduje trzy tury rywalizacji: w dwóch pierwszych pianiści występują solo, a w ostatniej towarzyszy im orkiestra. Dość szczegółowo określono typ utworów, jakie należy wykonać w pierwszej i trzeciej turze, w drugiej zaś program ma charakter dowolny.

Regulamin przewiduje przyznanie nagrody I, II i III stopnia oraz dyplomów dla uczestników sklasyfikowanych na IV, V i VI miejscu. Zdobywcom wszystkich trofeów przysługuje również nagroda pieniężna, wypłacana dawniej w dolarach amerykańskich, obecnie w euro (w 2005 roku za I miejsce przewidziano 3 000 EUR). Skład jury jest międzynarodowy. W każdej edycji zasiadali w nim między innymi polscy sędziowie.

Edycje i zwycięzcy 
Dotychczas odbyły się trzy edycje Konkursu. Najliczniej i najlepiej obsadzona była I edycja w 1996 roku. Druga edycja w 2000 roku cieszyła się podobnym zainteresowaniem uczestników, choć nie tak znakomitych, zaś trzecia edycja, rozegrana w 2005 roku zaznaczyła się spadkiem liczby uczestników o ponad połowę. Powodowane było to niewielkim zainteresowaniem mediów, ograniczeniem programu oraz zmniejszeniem kwot nagród pieniężnych.

Edycję pierwszą wygrał Andriej Sikorskij (Rosja), drugą - Alaksandar Muzykantau (Białoruś), a w trzeciej I nagrodę odebrali wspólnie Aleksiej Cziernow (Rosja) i Cimur Szczarbakau (Białoruś). Polacy nigdy nie zdobyli żadnej nagrody ani dyplomu. 

Konkursy muzyki poważnej
Kultura w Mińsku
Muzyka na Białorusi